Humanidade Selvagem 1993, é o terceiro Álbum de estúdio do cantor de Rap Ndee Naldinho. Contém 8 Faixas.

Faixas

Lado A
 Melô do Corinthians
 Advertência
 Humanidade Selvagem
 Sozinho e Chorando

Lado B
 Gordo
 A Violência
 Sem Você não sei Viver
 Máquina de Dança

Créditos 
 Ndee Naldinho - vocais
 DJ Cebola - Scratch e Samples

Álbuns de 1993
Álbuns de Ndee Naldinho